Шарбе — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шарбе, Август Васильевич (1790—1868) — немецкий филолог и философ.
 Шарбе, Алкуин Августович (1823—1873) — доктор философии и древней филологии.
 Шарбе, Раймунд Августович (1824—1875) — писатель, магистр римской словесности.
 Шарбе Тамара Александровна (1894—) — судебно-медицинский эксперт в Тихвинском уезде Череповецкой губернии; репрессирована.